Nowa Wjes (sorbisch für neues Dorf) ist der sorbische Name folgender Orte:
 Burgneudorf, Gemeinde Spreetal
 Naundorf, Gemeinde Doberschau-Gaußig
 Neudorf, Gemeinde Königswartha
 Neudorf, Gemeinde Kreba-Neudorf
 Neudorf, Gemeinde Neschwitz
 Neudorf Klösterlich, Stadt Wittichenau
 Neudorf/Spree, Gemeinde Malschwitz
 Noes, Stadt Rothenburg/Oberlausitz